Wyspy Zewnętrzne (Seszele) – grupa wysp w archipelagu Seszele
 Wyspy Zewnętrzne (Connecticut) – grupa wysp archipelagu Thimble, między stanem Connecticut a Long Island
 Wyspy Zewnętrzne (Wisconsin) – grupa wysp na Jeziorze Górnym, w kompleksie Wielkich Jezior Ameryki Północnej